Santa Ana is de Spaanse naam voor de heilige Sint-Anna en kan daarnaast verwijzen naar:
 Santa Ana (dialect), een dialect van het Kahua, gesproken in de Salomonseilanden
 Santa Ana (wind), een windfenomeen in de Verenigde Staten, equivalent aan de föhn in het Alpengebied

Geografie 
Argentinië:
 Santa Ana (Misiones), een plaats in de provincie Misiones
 Santa Ana (Rinconada), een plaats in de provincie Jujuy
 Santa Ana (Valle Grande), een plaats in de provincie Jujuy
 Santa Ana de los Guácaras, een plaats in de provincie Corrientes
 Villa Parque Santa Ana, een plaats in de provincie Córdoba

Colombia:
 Santa Ana (Magdalena), een gemeente in departement Magdalena

Costa Rica:
 Santa Ana (Costa Rica)
 Santa Ana (kanton)

Curaçao:
 Santa Ana (Curaçao)

Ecuador:
 Santa Ana (Ecuador)
 Santa Ana (kanton)
 Santa Ana (eiland), een eiland aan de Golf van Guayaquil

El Salvador:
 Santa Ana (departement), een departement in El Salvador
 Santa Ana (El Salvador), een stad in El Salvador
 Santa Ana-vulkaan

Filipijnen:
 Santa Ana (Cagayan), een gemeente in de provincie Cagayan
 Santa Ana (Manilla), een stadsdistrict van Manilla
 Santa Ana (Pampanga), een gemeente in de provincie Pampanga

Guatemala:
 Santa Ana (Petén), een gemeente in het departement Petén

Honduras:
 Santa Ana (Francisco Morazán), een gemeente in het departement Francisco Morazán
 Santa Ana (La Paz), een gemeente in het departement La Paz
 Santa Ana de Yusguare, een gemeente in het departement Choluteca

Mexico:
 Santa Ana (Oaxaca)
 Santa Ana (Sonora)

Salomonseilanden:
 Owaraha, eiland, voorheen Santa Ana geheten

Spanje:
 Santa Ana (Cáceres), een gemeente in de provincie Cáceres
 Valle de Santa Ana, een gemeente in de provincie Badajoz

Venezuela:
 Santa Ana (Anzoátegui), een gemeente in de staat Anzoátegui

Verenigde Staten:
 Santa Ana (Californië), een stad in de staat Californië
 Santa Ana (rivier)
 Santa Ana Pueblo, een plaats in de staat New Mexico